Sagitta puede referirse a:
La constelación Sagitta.
Un sinónimo del género botánico Sagittaria.
Nombre romano dado a las piedras de rayo o ceraunias''.